Gnathifera (от гръцки „челюст“ и „носене“) са група от организми, които обединяват първичноустните Gnathostomulida, Micrognathozoa, Rotifera, Acanthocephala и Cycliophora.

Достоверността на монофилетичността на тази група не е изчерпателно изяснена. Въпреки това, екипът на Томас Хенкел, публикува през 2009 г., първото доказателство за филогенетичната монофилетичност на клона Gnathifera. Все пак е необходим по-нататъшен анализ за да се потвърди тази хипотеза.

Тип Acanthognatha предложен от Кавалир-Смит, е подобен филогенетично на група Gnathifera, но не е широко приет от научната общност.

Филогения

Източници